CVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chungribu (Papua Nuova Guinea)
 CVB – hull classification symbol di Large/Big Aircraft Carrier – portaerei grandi